Svalutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svalutjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Svalutjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (13,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn